Все королівське військо (роман) — книга Роберта Пенна Воррена
 «Все королівське військо» - фільм:
 Все королівське військо (фільм, 1949) — художній фільм (США)
 Все королівське військо (фільм, 1958) — телевізійний художній фільм (США)
 Все королівське військо (фільм, 1971) — телевізійний художній фільм (СРСР)
 Все королівське військо (фільм, 1976) — художній фільм (США)
 Все королівське військо (фільм, 1999) — телевізійний художній фільм (Велика Британія — США) 
 Все королівське військо (фільм, 2006) — художній фільм (Німеччина — США)